ISMA steht für:
 International Securities Market Association, ehemaliger Branchenverband für Wertpapierhändler
 Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Fortbildungs- und Forschungseinrichtung der italienischen Luftwaffe
 Inhibit Sense Multiple Access, ein Zugriffsverfahren in Funknetzwerken
 Internet Streaming Media Alliance, eine internationale Vereinigung zur Integration von Multimedia IPTV Standards

Isma steht für:
 Isma (Gattung) , 1886, Gattung von Faltern aus der Tribus Erionotini, Unterfamilie Hesperiinae 

ISMA